Folleville pode se referir a:
 Folleville (Eure)
 Folleville (Somme)

Desambiguações de topônimos